La mia vita – autobiografia di Giacomo Casanova del 1825
 La mia vita – autobiografia di Agatha Christie del 1976
 La mia vita – autobiografia di Richard Wagner
 La mia vita –  racconto di Anton Čechov del 1976
 La mia vita –  film del 2013 diretto da Simo Halinen